Gelston bedeutet:

Ortschaften:
 Gelston (Dumfries and Galloway), Schottland
 Gelston (Lincolnshire), England

Personen:
 David Gelston (1744–1828), US-amerikanischer Händler und Politiker

Siehe auch:
 Gelston Castle